Micmacs bezieht sich auf:
Mi'kmaq, kanadischer Indianerstamm
Micmacs – Uns gehört Paris!, Spielfilm